Vladimír Dlouhý ist der Name folgender Personen:

* Vladimír Dlouhý (Politiker, 1950) (* 1950), tschechoslowakischer Politiker (ODS)
 Vladimír Dlouhý (Politiker, 1953) (* 1953), tschechoslowakischer Ökonom und Politiker (ODA)
 Vladimír Dlouhý (Schauspieler) (1958–2010),  tschechischer Schauspieler